David Londero – ex cestista italiano
 Hugo Lóndero – ex calciatore argentino naturalizzato colombiano
 Juan Ignacio Londero – tennista argentino
 Luigi Londero – politico italiano